Valhalla steht für:

 Walhall, Valhöll („Wohnung der Gefallenen“), in der nordischen Mythologie der Ruheort gefallener Kämpfer
 Valhalla (Band), spanische  Power-Metal-Band (ab 1997)
 Valhalla (Pleasure Beach Blackpool), Fahrgeschäft in Blackpool, England
 Valhalla idrottsplats, Stadion in Göteborg, Schweden

Werktitel:
 Valhalla (Comic), dänische Comicserie von Carlsen Comics (ab 1979)
 Walhalla (Film), original Valhalla, auf der Comicserie basierender dänischer Zeichentrickfilm (1986)
 Walhalla – Die Legende von Thor, original Valhalla, Remake des Films von 1986
 Assassin’s Creed Valhalla, Videospiel von Ubisoft

Geografie:
 Valhalla (Neuseeland), Ort in der Region Canterbury
 Valhalla (Alabama), Ort in den USA
 Valhalla (New York), Ort im Westchester County
 Valhalla (North Carolina), Ort in den USA
 Walhalla Township – mehrere in den USA
 Valhalla (Krater), auf dem Jupitermond Kallisto
 Valhalla-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Valhalla, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Valhalla Rising (Wikingerfilm 2009)
 Flexiseps valhallae (Glattechse)
 Walhalla (Begriffsklärung)
 Valhall (Begriffsklärung)